Rada Komisarzy Ludowych RFSRR – działająca w Rosji w latach 1917–1937
 Rada Komisarzy Ludowych ZSRR – działająca w ZSRR w latach 1923–1946
 Rada Komisarzy Ludowych USRR – działająca na Ukrainie w latach 1919–1946